MDK — многозначная аббревиатура. Может иметь следующие значения:
 MDK — серия компьютерных игр
 MDK — компьютерная игра 1997 года.
 MDK2 — продолжение игры MDK, выпущенное в 2000 году.
 MDK — сообщество ВКонтакте.
 MDK () — мобильный поворотный кран. См. Индексация кранов.
 Mekanïk Destruktïw Kommandöh — альбом группы Magma 1973 года.
 Mario vs. Donkey Kong (англ.) — видеоигра 2004 года.
 GNU MIX Development Kit (GNU MDK) (англ.) — свободный программный пакет для разработки программного обеспечения.

См. также 
 МДК